Název Skalník se může vztahovat na:

rostliny i živočichy

 skalník (Cotoneaster) – rod rostlin Cotoneaster
 skalník obecný
 skalník celokrajný
 skalník Franchetův

 skalník (Monticola) – rod ptáků Monticola
 skalník zpěvný
 skalník modrý

vrchy a hory
 Skalník (Janovické rudohoří) – hora v Janovickém rudohoří (945 m n. m.)

příjmení 
 Antonín Skalník (1767–?) – český umělecký zahradník
 Eva Skalníková (* 1985) – česká běžkyně na lyžích 
 Hana Skalníková, roz. Klapalová (* 1982) – česká plážová volejbalistka a olympionička
 Jakub Skalník (* 1965) – diplomat, starosta Poličky (1994–1998)
 Josef Skalník – více nositelů
 Joska Skalník (* 1948) – výtvarník, člen Jazzové sekce
 Karel Skalník (1802–1880) – umělecký zahradník v Mariánských Lázních
 Petr Skalník (* 1945) – sociální antropolog
 Václav Skalník (1776–1861) – český zahradník
 Zuzana Skalníková (1949–2019) – česká herečka

Rozcestníky - příjmení